

Ключарьово — село, Рузаєвський район, Мордовія
 Ключарьово — присілок, Чишминський район, Башкортостан

Див. також 
 Ключарьовські Виселки